Венцек — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венцек, Пётр (род. 27 июля 1990 г в Плоцке) — польский автогонщик, в настоящее время является пилотом гоночной команды Worthouse Drift Team.
 Венцек, Франциск Иванович (14 сентября 1885, Самарканд — 8 июня 1918, Самара) — один из участников борьбы за установление Советской власти в Самаре.